Take Cover – EP dei Mr. Big del 1996
 Take Cover – album dei Queensrÿche del 2007